Max Bucholz (Zerbst (Anhalt), 1912. november 3. – Warnemünde, 1996. július 19.) német katona. A második világháborúban 28-30 légi győzelmet aratott, elismerésképp megkapta a Vaskereszt Lovagkeresztjét.

Források 
Adatlapja 

1912-ben született személyek
1996-ban elhunyt személyek
Zerbstiek
A Német Birodalom katonái a második világháborúban
Német pilóták
A Vaskereszt lovagkeresztjének tulajdonosai